Ignatius van Loyola (1491-1556), een Spaans geestelijke en heilige
 Loyola (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Loyola (Chicago), een wijk in Rogers Park in de Amerikaanse stad Chicago (Illinois)
 Loyola (geslacht), een geslacht van gaasvliegen
 Loyola (heiligdom), het heiligdom bij het geboortehuis van Ignatius van Loyola vlak bij Azpeitia in Baskenland
 Loyola SC, een voetbalclub uit Venezuela
 Loyola en omgeving, een wijk in de Nederlandse gemeente Vught

Zie ook 
 Loyola-universiteit, de naam van meerdere universiteiten